A Liga de Diamante de 2017 foi a oitava edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze eventos realizados de maio a setembro, com o evento final em Bruxelas, no Memorial Van Damme.

Eventos

Sistemas de pontos 
Este sistema foi adotado em 2017, pela IAAF. Com os oito melhores em cada evento pontuando.

Ligações externas
Sítio oficial

Liga de Diamante
2017 no atletismo